Il singolare  del The Jersey International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Adrian Mannarino era il detentore del titolo.

Daniel Evans ha battuto in finale Jan Minář 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Simon Stadler (secondo turno)
  Alex Bogdanović (semifinali)
  Sébastien de Chaunac (semifinali)

 Martin Fischer (secondo turno)
 Andrea Stoppini (quarti di finale)
 Robert Smeets (primo turno)
 Michael Yani (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

The Jersey International 2009